Ки́ев-17 — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускавшийся на киевском заводе «Арсенал» с 1977 по 1984 год. В камере впервые в СССР использован новейший тип ламельного затвора с вертикальным ходом металлических шторок. Такие затворы, появившиеся в иностранной аппаратуре после 1960 года, обеспечивали выдержку синхронизации, недоступную для классического затвора с горизонтальным ходом матерчатых шторок. Кроме того, фотоаппарат стал первым в линейке с байонетом Nikon F.

Историческая справка 
Завод «Арсенал» с 1964 года выпускал семейство малоформатных зеркальных фотоаппаратов «Киев-Автомат» с оригинальным веерным затвором, разработанным в ГОИ после войны. Несмотря на достоинства, такой затвор был очень громоздким и не поддавался уменьшению. Из-за этого аппараты семейства оставались самыми крупными из советских 35-мм «зеркалок». К 1977 году было принято решение отказаться от веерного затвора фотоаппарата «Киев-15» в пользу более компактного и эффективного ламельного. Кроме того, оригинальный байонет «Киев-Автомат», не использующийся больше ни в одном типе советской и зарубежной аппаратуры, был признан бесперспективным, и его решено заменить на японский байонет F, совместимый с огромным количеством оптики ведущих производителей. 

Так появилось новое семейство однообъективных зеркальных фотоаппаратов с современным ламельным затвором и байонетом, получившим советское обозначение «Н» («Никон»). Прототип с TTL-экспонометром имел заводское обозначение «Киев-17Б». В СССР в те годы были распространены объективы с креплением М42×1, несовместимые по рабочему отрезку с байонетом F. Как объяснялся выбор этого крепления, в преддверии Олимпийских игр в Москве было закуплено большое количество японской техники фирмы Nikon (в том числе и сменные объективы), возникло естественное желание выпустить профессиональный фотоаппарат именно с этим байонетом. Также независимо от XXII Олимпийских игр Советский Союз закупал большое количество фотоаппаратуры фирмы Nikon для профессиональных фотографов.

Стоимость фотоаппарата в 1980-е годы составляла 270 рублей, что было почти вдвое дороже большинства «Зенитов», однако заметно дешевле фотоаппаратов Praktica.

Технические характеристики 
 Тип применяемого фотоматериала — 35-мм перфорированная фотокиноплёнка шириной 35 мм в стандартных кассетах тип-135. Размер кадра — 24×36 мм.
 Корпус — литой из алюминиевого сплава, с открывающейся задней стенкой, скрытый замок. Автоматически сбрасывающийся счётчик кадров.
 Курковый взвод затвора и перемотки плёнки. Курок имеет два положения — рабочее и транспортное. Обратная перемотка рулеточного типа. Возможность мультиэкспозиции.
 Затвор — механический, ламельный с вертикальным движением двух пар металлических ламелей. Выдержки затвора — от 1 до 1/1000 сек, и «B». Выдержка синхронизации с электронной фотовспышкой — 1/60 с. Фотоаппарат имел необычное расположение головки выдержек — на передней панели камеры.
 Центральный синхроконтакт «Х», кабельный синхроконтакт «Х» и «М». Кабельный синхроконтакт «М» устанавливался не на все фотоаппараты.
 Штатный объектив — «Гелиос-81Н » 2/53 или «МС Гелиос-81Н », репетир диафрагмы.
 Тип крепления объектива — байонет F, рабочий отрезок 46,5 мм.
 Фокусировочный экран — линза Френеля с матовым кольцом, микрорастром и клиньями Додена. Поле зрения видоискателя — 23×35 мм.
 Экспонометр отсутствует.
 Механический автоспуск.
 Резьба штативного гнезда — 1/4 дюйма.

«Киев-20» 

С 1983 по 1986 год выпускался «Киев-20» — второй фотоаппарат этого семейства с сопряжённым TTL-экспонометром — полуавтоматическая установка экспозиции на открытой диафрагме.

Экспонометрическое устройство с двумя сернисто-кадмиевыми (CdS) фоторезисторами. Светодиодная индикация о работе экспонометрического устройства в поле зрения видоискателя. При установленной светочувствительности фотоплёнки и выдержке вращением кольца установки диафрагмы необходимо добиться свечения среднего светодиода. Другие светодиоды информируют о неправильной установке экспозиции: верхний — передержка, нижний — недодержка. Диапазон светочувствительности фотоплёнки 16-2000 ед. ГОСТ. При применении светофильтров автоматически вносятся поправки на их плотность.

Источник питания полуавтоматической экспонометрии — четыре элемента СЦ-32, МЦ-0,105 (современный аналог LR-44, AG-13).

Стоимость фотоаппарата в 1980-е годы составляла 400 рублей.

Выпуск прекращён по экономическим причинам.

«Киев-19» и «Киев-19М» 

С 1985 по 1991 год выпускался «Киев-19» — третий фотоаппарат этого семейства, упрощённая и удешевлённая модификация «Киева-20».

Полуавтоматическая установка экспозиции на закрытой до рабочего значения диафрагме.

Диапазон выдержек сокращён — от 1/2 сек до 1/500 сек, также сокращён диапазон применяемой светочувствительности фотоплёнки.

Автоспуск отсутствует, мультиэкспозиция отсутствует.

Источник питания полуавтоматической экспонометрии — два элемента СЦ-32, МЦ-0,105 (современный аналог LR-44, AG-13).

Стоимость фотоаппарата в 1980-е годы составляла 150 рублей.

С 1991 года выпускался фотоаппарат «Киев-19М» с изменённым дизайном и с полуавтоматической установкой экспозиции на открытой диафрагме.

«Киев-18» 
«Киев-18» (вторая половина 1980-х) — TTL-экспонометр, автоматическая установка экспозиции на открытой диафрагме (приоритет диафрагмы), репетир диафрагмы для контроля глубины резко изображаемого пространства, ламельный затвор с электронным управлением. Возможность присоединения оригинального моторного привода (контактная группа и полумуфта). Выпущен в малом количестве.

Объективы с байонетом Nikon (СССР) 

 Фотоаппараты «Киев» с байонетом Н комплектовались адаптером для установки объективов с резьбовым соединением M42×1/45,5. Так как рабочий отрезок байонета Н был на 1 мм больше рабочего отрезка крепления М42×1 (плюс толщина адаптера) — с «зенитовскими» объективами была возможна только портретная или макросъёмка.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Киев-17». 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Киев-20». 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Киев-19» и «Киев-19М». 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Киев-18». 
 Из истории соединений. 
 Отечественный байонет. 

Фотоаппараты завода Арсенал
Однообъективные зеркальные фотоаппараты
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1977 году